Le district de Aviapolis (en ) est un district de Vantaa, une des principales villes de l'agglomération d'Helsinki en Finlande.

Description 
La district d'Aviapolis à une superficie de  . 
Il est composé de 6 quartiers :

Image

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Liste des quartiers de Vantaa par district
 Gare de Aviapolis

Liens externes 
  

District de Vantaa